A Fock-kormány Magyarország kormánya (minisztertanácsa) volt 1967. április 14. és 1975. május 15. között. Tevékenységének legjelentősebb eleme az új gazdasági mechanizmus kidolgozása és életbe léptetése volt. A reformprogram azonban a párton belüli ellenállás miatt megbukott, így Fock Jenő kormányának 1975-ben távoznia kellett.

Források 
Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1992. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992

Jegyzetek 

Magyarország kormányai